Jachimowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Jachimowicz (1906–1999), polnischer Lyriker
 Theodor Jachimowicz (1800–1889), österreichischer Theatermaler